Тогызкудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тогызкудук — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Тогызкудук — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.